Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach ist der Name folgender Personen: